Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Szczukin – radziecki radiotechnik
 Boris Szczukin – rosyjski i radziecki aktor teatralny i filmowy
 Jurij Szczukin – kazachski tenisista
 Lew Szczukin – radziecki lotnik wojskowy
 Waleryj Szczukin – radziecki i białoruski wojskowy i polityk